Назарали́ Ния́зов (1873 — ?) — советский хлопкороб, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Работал звеньевым колхоза имени К.Е. Ворошилова Янгиюльского района Ташкентской области Узбекской ССР. 

В 1947 году Н. Ниязов предложил новый метод орошения хлопковых плантаций. Получив для эксперимента бросовый участок серозёма на лёссовидном суглинке, состоявший из бугров, круч и ложбин, вместе со своим звеном поливальщиков он нарезал особые, временные поливные борозды, благодаря которым появилась возможность расходовать меньшее количество воды, улучшить её впитываемость, уберечь почву от заиливания и засоления, значительно ограничить культивацию хлопчатника. В первый же год звено Ниязова собрало 87 центнеров хлопка-сырца с гектара — втрое больше, чем требовалось по государственному договору колхоза.

Метод Ниязова был взят на вооружение и другими хлопководческими хозяйствами республики. 27 апреля 1948 года за создание новаторского метода Назарали Ниязову было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а позже, в 1951 году, он был удостоен Сталинской премии.

Награды 
 Герой Социалистического Труда.
 Награждён орденом Ленина и другими наградами СССР.
 Лауреат Сталинской премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы (1951).

Память 
 Е. В. Вучетич создал скульптурный портрет Назарали Ниязова из бронзы (1948 год, Москва, Третьяковская галерея).
 Узбекский художник Абдуллаев, Абдулхак Аксакалович (1918—2001) тоже создал портрет Героя.
 Имя Ниязова носит колхоз Янгиюльского района.

Примечания

Ссылки 
 
 Nauka_i_jizn'''/_Nauka_i_jizn'''_1952_.html Ниязов Н. Секрет успеха // Наука и жизнь. — 1952. — № 4. — С. 33—35.
 Фотография на сайте РГАКФД